Sezon 2017 jest 27. edycją rozgrywek o mistrzostwo Mołdawii. Tytułu broni

Zespoły

Tabela końcowa

Wyniki

Statystyki

Najlepsi strzelcy

Najlepsi asystenci

Zobacz też 
 Divizia A (2017)

Przypisy

Bibliografia 
 
 

2017 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Mołdawii
2017 w Mołdawii